Jaworzyny – przysiółek wsi w gminie Tokarnia
 Jaworzyny – szczyt w Paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim
 Jaworzyny – szczyt w Paśmie Lubania w Gorcach